pochodzenie osób od siebie (np. dziecka od rodziców) → patrz pochodzenie dziecka
 pochodzenie z nieprawego łoża → patrz nieślubne dziecko
 pochodzenie osoby lub rodu z określonej grupy społecznej (np. pochodzenie szlacheckie, arystokratyczne, królewskie, chłopskie; mieć dobre pochodzenie) → patrz stratyfikacja społeczna, grupa ekskluzywna
 wywód pochodzenia → patrz rodowód
 pochodzenie z określonej zbiorowości etnicznej (np. z pochodzenia Polak) → patrz etniczność
 pochodzenie z określonego miejsca (obszaru) → patrz ojczyzna, patriotyzm
 pochodzenie słów → patrz etymologia
 pochodzenie nazw własnych (imion, nazwisk, nazw geograficznych) → patrz onomastyka
 pochodzenie życia
 pochodzenie drzewostanu
 pochodzenie ewolucyjne → patrz ewolucja

Zobacz też 
 geneza
 pochodna